RSC Anderlecht werkte het seizoen 2006/07 opnieuw af onder trainer Franky Vercauteren. Voor het begin van de competitie zag hij nochtans tal van titularissen vertrekken. Het verdwijnen van onder meer Vincent Kompany, Hannu Tihinen, Pär Zetterberg, Christian Wilhelmsson en Michał Żewłakow betekende een serieuze aderlating voor paars-wit. Anderlecht reageerde door de Argentijnse markt af te schuimen en haalde Lucas Biglia, Nicolás Pareja en Cristian Leiva naar België. Verder vielen ook de namen op van nieuwkomers Mbark Boussoufa, Ahmed Hassan, Mohamed Tchité en Jelle Van Damme op.

Op de eerste speeldag tegen Sint-Truidense VV leek het al mis te lopen voor Anderlecht. Nieuwkomer Van Damme pakte al snel rood, waarna de jonge Biglia door Vercauteren werd opgeofferd om meer zekerheid in te bouwen. Uiteindelijk won paars-wit nog met 2-4, na twee late goals van Tchité. De in Burundi geboren spits was op de laatste dag van de transferperiode bij rechtstreekse concurrent Standard Luik weg geplukt en werd in het seizoen 2006/07 de uitblinker bij Anderlecht. Zo scoorde hij op het enige doelpunt in de topper tegen zowel Club Brugge als Standard. Maar niet alle topwedstrijden liepen van een leien dakje. Op de achtste speeldag kreeg Anderlecht in eigen huis een 1-4 pandoering van KRC Genk, dat onder leiding stond van Vercauterens voorganger Hugo Broos.

Anderlecht werd uiteindelijk kampioen met vijf punten voorsprong op Genk en dertien op Standard. Op de voorlaatste speeldag was paars-wit zeker van de titel toen het met 6-0 won van stadsrivaal FC Brussels. Tchité werd na het seizoen verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en mocht ook de Ebbenhouten Schoen in ontvangst nemen. In de loop van het seizoen was Mbark Boussoufa al verkozen tot Gouden Schoen.

In de beker bereikte Anderlecht ditmaal de halve finale, waarin het op basis van uitdoelpunten uitgeschakeld werd door Standard. Eerder had paars-wit Genk al uit het toernooi gewipt. In december 2006 won Anderlecht ook supercup.

Anderlecht was als landskampioen ook geplaatst voor de groepsfase van de UEFA Champions League. In de groep van AC Milan, Lille OSC en AEK Athene speelde Anderlecht vier keer gelijk, waardoor het laatste werd met vier punten en dus niet Europees overwinterde.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Anderlecht in het seizoen 2006-2007 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Fortis
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Individuele prijzen
 Gouden Schoen - Mbark Boussoufa
 Profvoetballer van het Jaar - Mohamed Tchité
 Ebbenhouten Schoen - Mohamed Tchité
 Man van het Seizoen - Daniel Zitka
 Keeper van het Jaar - Daniel Zitka
 Jonge Profvoetballer van het Jaar - Lucas Biglia

Externe links
 Officiële site

Afbeeldingen

RSC Anderlecht naar seizoen
Belgische voetbalclub 2006/07